Le championnat du Groenland de football 1995, organisé sous l'égide de la fédération du Groenland de football, a vu la victoire du club de Kugsak.

des phases préliminaires

Bygdemesteren

Nordkredsen (poule nord)

Sydgronland (Groenland du sud)

Diskobutgen (Région de Disko)

Midtkredsen (Centre)

Poule A

Poule B

Phase finale

Groupe A

Groupe B

Matches de classement 
 Septième place :
 Malamuk 6-2 A-51
 Cinquième place :
 N-48 3-3 Kagssagssuk (4-1 aux penalties)

Demi-finales 

 Kugsak 4-0 SAK
 B-67 0-1 K-33 (8-7 aux penalties)

 Troisième place :
 SAK 1-0 B-67

Finale 

 Kugsak 4-2 K-33

Lien externe 

  Sport Soccer Statistics Foundation

Championnat du Groenland de football
Groenland